Xiaguan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qian Zhou, ö, Jiangsu, 
 Xiaguan Qu, härad, Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar